Clelia Giacobini (1931-2010), microbiologiste italienne ;
 Franco Giacobini (1926-), acteur italien ;
 Léon Giacobini (1813-1900), peintre franco-italien ;
 Michel Giacobini (1873-1938), astronome français ;
  (1942-), écrivain et journaliste italienne.

L'astronome Michel Giacobini a également donné son nom aux comètes 21P/Giacobini-Zinner et 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák et à l'astéroïde (1756) Giacobini.

Patronyme italien